Чемпионат Белоруссии по шахматам 2009 прошёл с 13 по 21 января 2009 года в Минске.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2009 год в шахматах
Январь 2009 года
Спорт в Белоруссии в 2009 году